Ка́роль — форма имени Карл в некоторых языках Восточной Европы.

Носители, известные по имени 
 Кароль I — первый король Румынии.
 Кароль II — четвёртый король Румынии.
 Севилья, Кароль (род. 1999) — мексиканская актриса и певица.
Тина Кароль (род. 1985) — украинская певица, актриса и телеведущая

Псевдонимы 
 К. С. Кароль (K.S. Karol; 1924—2014) — французский журналист польского происхождения, политолог, писатель. Журналист L’Express и L’Obs.

См. также 
 
 Короли (деревня)
 Караль